King Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 King Block (New Jersey), ID-Nr. 88000644
 King Block (Vermont), ID-Nr. 02000663